Burg Amberg steht für:
Burg Amberg (Oberpfalz), Bayern
Alte Veste Amberg, Oberpfalz, auch Stadtburg
Kurfürstliches Schloss (Amberg), Oberpfalz, auch Zwingburg
Schloss Amberg, Vorarlberg